

Sainte 
 Julienne de Vyazma, sainte orthodoxe du XVe siècle, fêtée le .

Patronyme 

 Maria Arkadievna Vyazma (1819-1889), noble qui servit à la cour de Nicolas Ier et de Alexandra Nikolaïevna de Russie.

Hydronyme 
 La Viazma est une rivière de l'oblast de Smolensk, en Russie, et un affluent de rive gauche du Dniepr.

Toponyme 

 Viazma est une ville de l'oblast de Smolensk, en Russie. Elle est arrosée par la rivière Viazma et se trouve à mi-chemin entre les villes de Smolensk et de Mojaïsk.